Between You & Me – gruppo musicale australiano
 Between You and Me – singolo dei DC Talk del 1996
 Between You and Me/Map of the World – singolo dei Marillion del 2001
 Between You and Me – singolo di Betty Who del 2018
 Between You and Me – album dei San Cisco del 2020